Stammberg ist der Name von Bergen und Erhebungen in Deutschland – sortiert nach Höhe:
 Stammberg (Fränkische Alb) (), Oberfranken, Bayern
 Stammberg (), Rheinland-Pfalz
 Stammberg (Tauberbischofsheim) (), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Stammberg (Buch am Irchel), Schweiz

Stammberg bezeichnet:
 Stammberg (Naturschutzgebiet), bei Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland